Дави́д Сомме́й (; родился 10 августа 1974 года в Пуэнт-а-Питре, Гваделупа) — гваделупский футболист, центральный защитник. Выступал за сборную Гваделупы на кубке КОНКАКАФ 2007.

Клубная карьера 
Давид начал заниматься футболом в команде «Сен-Ло».

В 1993 году он присоединился к клубу Лиги 1, «Кан». 8 февраля 1994 года Соммей дебютирует за «Кан» в матче против «Гавра». В следующем сезоне Давид проводит 25 матчей, но его команда занимает 19 место и вылетает в Лигу 2. Уже на следующий год, в том числе благодаря надёжной игре Давида, отыгравшего 30 матчей, «Кан» выигрывает Лигу 2 и возвращается в высший футбольный дивизион Франции.

Летом 1998 года, сыграв за пять лет в «Кане» 119 игр, Соммей переходит в «Ренн». Первый матч за свою новую команду он проводит 8 августа 1998 против «Осера».

В летнее трансферное окно 2000 года Соммей присоединяется к «Бордо», за который дебютирует в матче 1 тура с «Мецом». В сезоне 2000/01 Давид принял участие в 29 матчах и вместе с командой выиграл Кубок французской лиги. На следующий год Давид провёл 31 игру за «Бордо» в Лиге 1.

В январе 2003 года Соммей заключил соглашение сроком на 3,5 года с английским клубом «Манчестер Сити». В Премьер Лиге Давид дебютирует в матче против «Фулхэма». Соммей проводит все оставшиеся матчи сезона 2002/03 выходя в стартовом составе.

Несмотря на довольно успешное начало карьеры в Англии, Давид к январю 2004 года теряет место в составе «горожан». В феврале 2004 Соммей был отдан в аренду в «Марсель» в обмен на аренду Даниэля ван Бюйтена. За полгода в «Марселе» Давид провёл 13 матчей, однако руководство клуба решило не приобретать игрока на постоянной основе.

В мае 2006 года у Давида заканчивается контракт с «Манчестер Сити», и он становится свободным агентом. летом того же года Соммей заключает двухлетнее соглашение с только что вышедшим в Премьер Лигу «Шеффилд Юнайтед». Однако по итогам сезона его новая команда вылетает в Чемпионшип, а Соммей, приняв участие только в 5 матчах, покидает клуб.

19 июля 2007 года Соммей подписывает двухлетний контракт с «Валансьеном». 20 августа 2008 год а во время тренировки у Давида происходит сердечный приступ, он впадает в кому, из которой футболисту удается выйти только 4 сентября. Соммею удалось восстановиться после последствий болезни, но футбольную карьеру игрок завершил.

Карьера в сборной 
В январе 2007 года Давид был включён в состав сборной Гваделупы для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ 2007. На турнире Соммей провёл все пять матчей своей команды, а его сборная смогла дойти до полуфинала, где уступила мексиканцам 0:1.

Достижения 
 «Кан»
 Победитель Дивизиона 2: 1995/96
 «Бордо»
 Обладатель Кубок французской лиги: 2001/02

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте national-football-teams.com
 Профиль на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Гваделупы
Игроки сборной Гваделупы по футболу
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Валансьен»